Франклин () — старейшее поселение штата Айдахо, основанное мормонами в 1860 году. Город находится в округе Франклин. По переписи населения 2020 года население города — 1025 человек.

Географическое положение 
По данным Бюро переписи населения США Франклин имеет площадь 3,44 квадратных километра. Город расположен на границе со штатом Юта.

История 
Франклин был основан первопоселенцами-мормонами во главе с Томасом Смартом 14 апреля 1860 года на территории Вашингтон, хотя в то время считалось, что поселение находится в пределах территории Юта. 61 семья поселились на берегу реки Каб-Ривер, и начали заниматся сельским хозяйством. В 1872 году были окончательно определены границы штатов, и Франклин оказался на территории Айдахо. Город был назван в честь одного из апостолов церкви Иисуса Христа Святых последних дней Франклина Ричардса.

Население 

В 2020 году в городе проживало  человек, насчитывалось  домашних хозяйств. Население Франклина по возрастному диапазону распределилось следующим образом: 31,0 % — жители младше 18 лет, 59,5 % — от 18 до 65 лет и 9,5 % — в возрасте 65 лет и старше. Медианный возраст — 26 лет. Расовый состав: белые — 84,3 % и представители двух и более рас — 9,7 %. Высшее образование имели 13,1 %.

В 2020 году медианный доход на домашнее хозяйство оценивался в  $, на семью —  $. 7,5 % от всей численности населения находилось на момент переписи за чертой бедности.

Примечания 

Города Айдахо
География округа Франклин (Айдахо)